Als Chevrolet Joy werden auf verschiedenen Märkten Versionen des

Chevrolet Matiz
bzw. des
Chevrolet Onix
nach Einführung ihrer jeweiligen Nachfolgemodelle angeboten.